Flowers – album Ace of Base
 Flowers – album The Rolling Stones
 Flowers – singel Lauren Spencer-Smith
 Flowers – singel Miley Cyrus
 Flowers – japoński magazyn o mandze
 Flowers – japoński film z 2010

Zobacz też 
 Flower